2007 год в театре

Яркие постановки 
 В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина поставлен спектакль «Пули над Бродвеем» В. Аллена, премьера 29 сентября.

 22 октября состоялась премьера спектакля "Любовь Тодзюро" Кикути Кана, поставленного Александром Гнездиловым и посвящённого истории театра Кабуки. В ролях - Вячеслав Ковалёв, Наталья Попова, Константин Константинов, Денис Косяков. Спектакль получил премию «ЖЖивой театр» в двух номинациях.

Знаменательные события 
 В Санкт-Петербурге возник проект «Театр Григория Демидовцева», целью которого является отражение творчества этого писателя.
 В Саратовском академическом театре оперы и балета впервые поставлена опера Владимира Кобекина «Маргарита».
 В Театральном институте им. Бориса Щукина при театре Вахтангова открылся факультет дополнительного (на базе высшего) образования по специальности «актёрское искусство».
 Самарский театр-студия «Самарская площадь» переезжает в собственное здание, ремонт которого длился 14 лет.

Театральные фестивали, конкурсы 
«Волжские театральные сезоны» (Самара)

Персоналии

Скончались 
 11 января — Зоя Константиновна Чекмасова, советская театральная актриса; народная артистка РСФСР (1956).
 10 февраля — Пётр Александрович Штейн, советский и российский режиссёр театра и кино.
 23 февраля — Геннадий Анатольевич Корольков, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР
 24 февраля — Ференц Хаваш, венгерский артист балета, хореограф, балетмейстер, народный артист Венгрии.
 26 февраля — Константин Константинович Григорьев, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 28 февраля — Геннадий Васильевич Шкуратов, советский и белорусский театр театра и кино, заслуженный артист Республики Беларусь.
 23 марта — Геннадий Бортников, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1992).
 26 марта — Михаил Ульянов, советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 30 марта — Анатолий Александрович Семёнов, актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 19 апреля — Жан-Пьер Кассель, французский актёр театра и кино.
 27 апреля — Кирилл Лавров, советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 16 мая — Гоар Микаэловна Гаспарян, советская и армянская оперная певица, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР.
 16 мая — Татьяна Евгеньевна Лаврова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1988).
 21 мая — Виктор Васильевич Гвоздицкий, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.
 30 мая — Жан-Клод Бриали, французский актёр театра и кино.
 27 июня — Маргарита Ульяновна Лифанова, советская и российская актриса театра и кино.
 16 июля — Михаил Кононов, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист России (2000).
 25 июля — Лидия Николаевна Смирнова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 30 июля — Ингмар Бергман, шведский режиссёр, сценарист и писатель.
 6 сентября — Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).
 7 сентября — Марк Яковлевич Вайль, советский и узбекский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель театра «Ильхом» в Ташкенте.
 24 сентября — Наталья Пивоварова, музыкант, актриса, театральный и музыкальный продюсер, основательница группы «Колибри», художественный руководитель «Такого театра».
 24 сентября — Владимир Викторович Петров, режиссёр, выдающийся театральный педагог (Санкт-Петербургская Театральная Академия), заслуженный деятель искусств России.
 10 октября — Владимир Борисович Сошальский, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 17 ноября — Владимир Михайлович Пахомов, советский и российский театральный режиссёр, народный артист РСФСР (1989).
 30 ноября — Игорь Александрович Чернышёв, артист балета, балетмейстер; народный артист РСФСР (1987).

Примечания

Ссылки 
 

Годы в театре